Johannes Andersson kan syfta på bland andra:
 Johannes Andersson i Baltorp
 Johannes Andersson i Grude
 Johannes Andersson i Knarrevik
 Johannes Andersson i Lysvik
 Johannes Andersson i Långaryd
 Johannes Andersson i Mjöbäck
 Johannes Andersson i Ryssby
 Johannes Andersson i Stommen Trävattna